Kandor, città immaginaria dei fumetti DC Comics
Kandor, regno nel continente immaginario della Randland, nella saga La Ruota del Tempo